Christophe Poot (1971-), est un dessinateur, auteur de bande dessinée belge.
 François Poot (1765-1803), est un militaire belge.
 Hubert Kornelisz. Poot (1689-1733), est un poète néerlandais.
 Marcel Poot (1901-1988), est un compositeur belge.

Voir aussi 
 Famille Poot, famille bourgeoise bruxelloise.
 Famille Poot Baudier, famille bourgeoise bruxelloise.

Patronyme flamand
Patronyme néerlandais